Prior steht für:

 Prior, ein klösterliches Amt
 eine Motorradmarke aus Nürnberg, siehe Nürnberger Motorradindustrie #Prior
 Prior (Rebsorte), eine Rotweinsorte

Prior ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Prior (* 1993), britischer Komponist und Dirigent
 Antonio Prior (1913–1961), spanisch-französischer Radrennfahrer.
 Arthur Norman Prior (1914–1969), neuseeländischer Philosoph und Logiker
 Christy Prior (* 1988), neuseeländische Snowboarderin
 David A. Prior (1955–2015), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Dorothy Prior (* 1901), kanadische Schwimmerin
 Edward Gawler Prior (1853–1920), kanadischer Politiker
 Egbert Prior (* 1963), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Fritz Prior (1921–1996), österreichischer Beamter
 Gary Prior (* 1957), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 George Thurland Prior (1862–1936), britischer Mineraloge
 Ingeborg Prior (* 1939), deutsche Schriftstellerin
 Jack Prior (* um 1915), australischer Badmintonspieler
 James Prior (1927–2016), britischer Politiker
 John Prior, irischer Politiker
 Karen Swallow Prior (* 1965), US-amerikanische Anglistin
 Klaus Prior (* 1945), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Lisa Prior (* 1990), deutsche Handballspielerin
 Maddy Prior (* 1947), britische Folk-Sängerin
 Manfred Prior (* 1954), deutscher Psychologe, Therapeut und Autor
 Marcella Prior-Callwey (* 1975), deutsche Verlegerin
 Mareike Prior (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Mathias Joseph Prior (1870–1946), deutscher katholischer Theologe
 Matthew Prior (1664–1721), englischer Schriftsteller und Diplomat
 Oliver Herbert Phelps Prior (1871–1934), britischer Romanist
 Paula Prior (* 1997), deutsche Handballspielerin
 Peck Prior (* 1957), US-amerikanischer Filmeditor
 Russ Prior (1949–2017), kanadischer Gewichtheber
 Sidney Prior (* 1943), australischer Boxer
 Ted Prior (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Prior (* 1990), britischer Film- und Theaterschauspieler
 Walter Prior (1947–2021), österreichischer Politiker (SPÖ)
 William Wain Prior (1876–1946), dänischer General

PRIOR steht für:
 Primäres Ranking zur Initialen Orientierung im Rettungsdienst, ein von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben verwendetes Scoring-System zur Vorsichtung

Sonstiges:
 Prior Island, Insel im Rossmeer, Antarktis
 Prior-Kliff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Prior, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 a priori
 Pryor